Pipestone River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Pipestone River (Bow River), in Alberta 
 Pipestone River (Cree River), in Saskatchewan
 Pipestone River (Rainy Lake), im Rainy River District, Ontario
 Pipestone River (Winisk River), im Kenora District, Ontario